Calzadilla steht für:

 Calzadilla (Cáceres), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Cáceres

Calzadilla ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo Calzadilla (* 1971), bildender Künstler in Puerto Rico, siehe Allora & Calzadilla
 Juan Calzadilla (* 1931), venezolanischer Autor und Künstler